Это список станций Будапештского метрополитена — системы линий метрополитена в Будапеште (Венгрия).

Первый участок Будапештского метрополитена был открыт 3 мая 1896 года и состоял из 11 станций. В настоящее время метрополитен состоит из 4 линий и 52 станций. 

Ниже представлен список станций.

Линии и станции

Линия M1 
 
Линия имеет длину 4,4 км и состоит из 11 станций. Была открыта 3 мая 1896 года.

Линия M2 

Линия имеет длину 10,3 км и состоит из 11 станций. Была открыта 4 апреля 1970 года.

Линия M3 

Линия имеет длину 16,3 км и состоит из 20 станций. Была открыта 31 декабря 1976 года.

Линия M4 

Линия имеет длину 7,4 км и состоит из 10 станций. Была открыта 28 марта 2014 года.

Строящиеся и планируемые станции

Линия M4

Линия M5 

Проектируемая линия Будапештского метрополитена. Обозначается розовым цветом.

Закрытые станции

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  
 Будапештский метрополитен на сайте urbanrail.net 

Будапештский метрополитен